Termoplastyczność – cecha tworzywa polegająca na tym, że może wielokrotnie przechodzić w stan plastyczny podczas ogrzewania i twardnieć podczas ochładzania.

Zobacz też 
 Tworzywo termoplastyczne

Metalurgia